La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato nella stagione 1956-1957.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione solo delle peggiori piazzate, a causa del previsto allargamento della sovrastante IV Serie.

Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l'assegnazione del titolo di campione assoluto della Promozione FVG.

Questi sono i gironi organizzati dalla Lega Regionale Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo era previsto uno spareggio in campo neutro.

Ubicazione 

Composizione Girone A:
 Casarsa
 Cormonese
 Julia	
 Juventina
 Mossa	
 Olimpia
 Pozzuolo
 Pro Cervignano
 Pro Romans
 S.A.I.C.I.
 Sagrado
 Sangiorgina
 Sanvitese
 Sguerzi Pierino
 Spilimbergo
 Stabilimenti Industriali (ASSI)

Composizione Girone B:
 A.MO.CO.
 Aquileia
 C.R.D.A.
 Edera
 Fortitudo
 Gradese
 Isonzo Edera
 Istria
 Libertas
 Muggesana
 Pieris
 Pro Fiumicello
 Ronchi
 San Canciano
 San Giovanni
 Sant'Anna

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Retrocesso e in seguito riammesso.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Retrocesso e in seguito riammesso.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Spareggio per il 1º posto

Calendario

Finali per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.06.1957|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|23.06.1957

|-

Verdetti finali 
 SAICI Torviscosa promossa in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Fortitudo non ammessa in Interregionale.
 Sagrado retrocesso in Prima Divisione.
 San Canciano, Ronchi e Pozzuolo riammessi per allargamento dei quadri FVG del nuovo Campionato Nazionale Dilettanti.

Note

Bibliografia 
 Annuario 1956-1957 della F.I.G.C. - Roma (1957)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli